Bernhard Schmid (1535-1592), musicista tedesco
 Bernhard Schmid (1872-1947), storico dell'arte tedesco
 Bernhard Schmid (1940), trombettista svizzero
 Bernhard Schmid (1967), calciatore tedesco
 Bernhard Schmid (1971), giornalista francese